Ramholz bezeichnet:
 Pfähle für den Weinbau, gewonnen durch die Ramholzwirtschaft
 Gericht Ramholz, territoriale Verwaltungseinheit der Frühen Neuzeit
 Ramholz (Schlüchtern), Weiler des Ortsteils Vollmerz von Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 dortiges Schloss Ramholz

Ramholz ist ein Teil des Familiennamens folgender Person:
 Felix Muche-Ramholz (1868–1947), deutscher Maler

Siehe auch:
 Ramholt